Монта () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 4544 человека (2008 г.), плотность населения составляет 175 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 12046. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.monta.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/